

TV serije 
 CSI (trilogija)
 CSI: Crime Scene Investigation ili CSI: Las Vegas, televizijska serija
 CSI: Miami, spin-off navedene serije
 CSI: NY, spin-off navedenih serija
 CSI (stripovi)
 CSI (romani)
 CSI (videoigra)